Skazaniec (album)
 Skazaniec (film)

Zobacz też